Thymelicus steht für:

 Thymelicus (Versfuß), antiker Versfuß
 Thymelicus (Gattung), Schmetterlingsgattung aus der Unterfamilie der Hesperiinae